Cingula floridana är en snäckart. Cingula floridana ingår i släktet Cingula och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
floridana